«Phobia» — третій студійний альбом американського рок-гурту Breaking Benjamin. Реліз відбувся 8 серпня 2006 року.

Список композицій

Колекційне видання (DVD) 
 "Intro"
 "Polyamorous"
 "Home"
 "Shallow Bay"
 "Breakdown"
 "Topless"
 "Away"
 "The Diary of Jane"
 "Dance with the Devil"
 "Until the End"
 "Had Enough"
 "Sooner or Later"
 "Break My Fall"
 "So Cold"
 "Breath"
 "Evil Angel"

Чарти

Учасники запису 
Breaking Benjamin
 Бенджамін Бернлі — вокал, ритм-гітара
 Аарон Фінк — електрогітара
 Марк Клепаскі — бас-гітара
 Чад Селіга — ударні

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Breaking Benjamin
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2006
Серпень 2006
Альбоми американських виконавців
Події 8 серпня